Laserpitium affine är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour. Laserpitium affine ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Spenörter
affine